Энди Маррей победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Новак Джокович защищал свой титул, однако проиграл в полуфинале Роберто Баутисте Агуту.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Полуфинал)
 ''' Энди Маррей (Титул)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд)
  Милош Раонич (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Первый раунд)
  Давид Гоффен (Четвертьфинал)
  Ник Кирьос (Второй раунд)
  Люка Пуй (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Первый раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Финал)
  Пабло Куэвас ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2016